Ole Sørensen (1937–2015) dán válogatott labdarúgó
Ole Sørensen (1883–1958) norvég olimpiai bajnok vitorlázó